Cargo Afloat Rig Team;
 Center for Advanced Research and Technology;
 Center for Applied Rehabilitation Technology;
 Championship Auto Racing Teams, la sigla precedente del campionato Champ Car;
 Classification And Regression Trees: nell'ambito del data mining, algoritmo che fa uso degli alberi di decisione.
Inoltre, cart in inglese sta per cartridge, cartuccia.